Jemelin (, , auch Yemelin) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wjatscheslawowitsch Jemelin (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Anatoli Anatoljewitsch Jemelin (* 1964), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Konstantin Anatoljewitsch Jemelin (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Alexandrowitsch Jemelin (* 1995), russischer Ringer
 Wassili Wladimirowitsch Jemelin (* 1976), russischer Schachspieler

Siehe auch:

 Jemeļins